() ( ) — угорський легкоатлет, який спеціалузіється в метанні молота, багаторазовий переможець та призер європейських змагань у різних вікових категоріях.

На чемпіонаті світу-2019 в Досі здобув «бронзову» нагороду, розділивши третє місце з Войцехом Новицьким.

Примітки

Джерела 

 

Угорські метальники молота
Бронзові призери чемпіонатів світу
Чемпіони світу з легкої атлетики серед юніорів
Бронзові призери чемпіонатів Європи
Чемпіони Європи з легкої атлетики серед молоді
Чемпіони Європи з легкої атлетики серед юніорів
Чемпіони Угорщини з легкої атлетики